Шилово — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Шелонской волости.

Расположена на северо-востоке района, в 12 км к северо-востоку от районного центра, посёлка Дедовичи, и в 3 км от деревни Крутец.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 88 человек.

История 
До июня 2010 года деревня входила в состав Крутецкой волости Дедовичского района, упразднённой в пользу Дубишенской волости. С 2010 до 2015 гг. деревня была в составе Дубишенской волости, упразднённой в пользу Шелонской волости.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Дубишенская волость

Населённые пункты Дедовичского района